Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ján Krošlák che ha battuto in finale Kent Kinnear 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jamie Morgan (primo turno)
 Michael Tebbutt (quarti di finale)
 David Adams (secondo turno)
 Paul Kilderry (semifinali)

 Dick Norman (quarti di finale)
 Bing Pan (primo turno)
 Mark Kaplan (primo turno)
 Kent Kinnear (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1994